Вереме́йский сельсовет — административная единица на территории Чериковского района Могилёвской области Белоруссии.

История 

1924 год, 20 августа. Чериковский район был разделён на 15 сельсоветов, в том числе были образованы Веремейский и Каменский сельсоветы (населенные пункты в настоящее время входят в состав Веремейского сельсовета).

1931 год, 5 декабря. Веремейский сельсовет был переведен в Чаусский район, но уже 20 января 1932 года переведен в Чериковский район.

1938 год. На 1 января в Веремейском сельсовете проживало 1958 человек, в Каменском — 1108. Депутатом Верховного Совета БССР была избрана Федосенко Агафья Ивановна — председатель Веремейского сельсовета, расстреляна немецко-фашистскими оккупантами в 1941 году.

1938 год. Звание Героя Советского Союза было присвоено уроженцу деревни Удога Евгению Макаровичу Николаенко.

1959 год, 16 января по административной реформе к Краснопольскому району присоединена часть ликвидированного Чериковского района и сам город Чериков. Веремейский сельсовет отошел к Кричевскому району.

1966 год. Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30.07.1966 года был образован Чериковский район Могилевской области, куда и был передан Веремейский сельский Совет.

С 2006 года Веремейки — агрогородок.

Промышленность и сельское хозяйство 
 Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Агрокомплекс «Светлый»
 Промышленные предприятия:
 Веремейское лесничество ГЛХУ «Чериковский лесхоз»
 2 фермерских хозяйства

Социальная сфера 
 Веремейский сельский центр культуры
 Норковский сельский клуб
 Удожский сельский клуб
 Веремейская сельская библиотека
 Удожская сельская библиотека
 Веремейская детская школа искусств
 Учреждения образования:
 ГУО «Веремейская средняя школа»
 ГУО «Веремейские ясли-сад»

Учреждения здравоохранения 
 Веремейская сельская врачебная амбулатория
 Норковский фельдшерско-акушерский пункт
 Удожский фельдшерско-акушерский пункт

Состав 
Веремейский сельсовет включает 21 населённый пункт:

 Анютино — деревня.
 Бельгийский — посёлок.
 Веремейки — агрогородок.
 Городец — посёлок.
 Забочев — деревня.
 Загурковище — деревня.
 Каменка — деревня.
 Колода — деревня.
 Корма — посёлок.
 Красный — посёлок.
 Ляхи — деревня.
 Мосток — посёлок.
 Новая Белица — деревня.
 Норки — деревня.
 Селище — деревня.
 Старая Белица — деревня.
 Удога — деревня.
 Чернышин — посёлок.
 Юдовка — деревня.
 Ясная Заря — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Косарь — деревня.
 Ясная Поляна — деревня упразднена в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 Чериковский райисполком

Сельсоветы Чериковского района